Mutti steht für:

 Mutti (Unternehmen), italienischer Nahrungsmittelhersteller
 Mutti (Gratturm), 2980 Meter hoher Gratturm im Südgrat der Gabelspitze, Südtirol
 Koseform für die eigene Mutter

Mutti ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Frederick Mutti (* 1938), US-amerikanischer Bischof der Evangelisch-methodistischen Kirche
 Bortolo Mutti (* 1954), italienischer Fußballspieler und -Manager
 Claudio Mutti (* 1946), italienischer Philosoph
 Emiliano Mutti (* 1933), italienischer Geologe

Siehe auch:
 Muttis (Ramón Muttis)
 Muti (Begriffsklärung)
 Mutter (Begriffsklärung)